Педалът е лост, задвижван от човешки крак. Примери:

 Автомобилите обикновено имат три педала, от ляво надясно:
 задвижван от левия крак:
 педал на съединителя (отсъства при автомобили с автоматична предавателна кутия)
 задвижвани от десния крак:
 педал на спирачката – обикновено е широк и издигнат.
 педал на газта – контролира оборотите и мощността на двигателя на автомобила, обикновено е тесен и близко до пода.
 велосипеден педал: при велосипедите са налични два педала, задвижващи зъбно колело което предава въртящия момент чрез верига обикновено към задното колело. В случай че на велосипеда има установен спирачен механизъм (на български е популярен термина „контра“), педалите се използват и за предаване на спирачно усилие.
 Самолетите за управление на хоризонталното кормило, (н. нар. вертикален стабилизатор за движението в хоризонталната равнина), имат два педала – за завой на ляво ляв педал за ляв крак и завой на дясно – десен педал за десен крак. Управлението във вертикала и напречната устойчивост на самолета се извършва от един лост. Този начин на управление е въведен от френския авиоконструктор Луи Блерио в самолетите си през 1909 година и е запазен до днес.
 На повечето модели пиана са монтирани два или три педала (от ляво надясно):
 Una corda педал, който позволява на чукчето да удари само една от трите струни, като произвежда по-мек звук.
 „Состенуто“ педал, при задействането на който нотите които биват просвирвани не затихват.
 „Затихващ“ педал, при задействането на който звукът бива изкуствено заглушаван. Използва се при упражнения.
 Акустичните и електронни органи имат множество педали, измежду които:
 педалиера, съдържаща от 12 до 36 педала, при натискането на които една нота или група от ноти бива просвирвана.
 Педали контролиращи силата на звука
 Кресчендо педал
 Педали с разнообразна функция, които при електронните органи задействат различни функции като височина на звука и други.
 Електронните пиана и синтезатори имат педали, обикновено присъединяеми и изпълняващи програмируеми функции.
 Електрическите китари имат педал контролиращ различни ефекти като дисторжън и др.
 Педали контролиращи аудио апаратура, които позволяват включване и изключване на тяхната функция без нарушаване на ритъма
.

Машинни елементи